Kizyn (, ) ist der Familienname folgender Personen:

Alexei Kizyn (* 1965), russischer Eishockeyspieler
Kirill Alexejewitsch Kizyn (* 1988), russischer Eishockeyspieler
Maxim Alexejewitsch Kizyn (* 1991), russischer Eishockeyspieler